O GNEF 2 de 2016-2017 é a 55ª temporada do Botola 2 , a segunda divisão da liga de futebol marroquina .

Rapide Oued Zem promovido da terceira divisão na temporada, vai estrear na próxima temporada pela primeira vez em sua história , na elite marroquina . Racing vice campeão , volta após 16 temporadas a primeira divisão .

Clubes 2016-17

(R) : Rebaixados da 1° divisão .
(P) : Promovidos da 3° divisão .

Tabela
Fonte:

Resultado

Campeão

Ver também
Botola 1 de 2016-17
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Futebol de Marrocos